Sainte-Blandine puede referirse a:

Sainte-Blandine, municipio de Quebec.

Sainte-Blandine, comuna francesa situada en Isère.
 Sainte-Blandine, comuna francesa situada en Deux-Sèvres.